Horvátország
Gornji Kraljevec falu Hrašćina községben, Krapina-Zagorje megyében
Gornji Kraljevec Felsőkirályfalva falu horvát neve Murasiklós községben, Muraköz megyében